Ісакова Вікторія Євгенівна (нар. 1976) — російська акторка театру і кіно. Заслужена артистка Росії (2019).
 Ісакова Діана Едуардівна (нар. 1997) — російська активістка, що виступає проти політики Путіна та повномасштабного російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Ісакова Людмила Іванівна (нар. 1945) — радянська і російська театральна актриса. Заслужена артистка Росії (1997).
 Ісакова Наталія Володимирівна (Ісакова-Бондаренко; нар. 1962) — радянська і українська тенісистка та тренер; Майстер спорту СРСР (1978), Заслужений тренер України (2004).

Ісакова — село, Оргіївський район

Ісакова — присілок, Алапаєвський міський округ (Верхня Синячиха), Свердловська область
 Ісакова — присілок, Байкаловський район, Свердловська область

Див. також 
 Ісаков
російські прізвища